Paravitrea lacteodens är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1903.  Paravitrea lacteodens ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lacteodens